До́ктор (от  — «учитель») может означать:

 Доктор — то же, что врач. См. также лекарь, цирюльник, лейб-медик, фельдшер.

Образование и наука 
Наука
 Доктор (с XII века) — почётное звание учёного.
 Доктор (учёная степень) — высшая учёная степень, присуждается после защиты диссертации.
 Доктор наук — степень высшего образования в странах бывшего СССР.
 Доктор музыки (с IX века) — высшая академическая степень отличия по музыкальной специальности.
 
 Доктор философии — учёная степень в отдельных странах.
 Хабилитированный доктор — высшая академическая квалификация, следующая после степени доктора философии.
 Doctor honoris causa — почётный доктор, звание без защиты диссертации.

Религия
 Доктор богословия

Экономика
 Доктор делового администрирования — степень послевузовского экономического образования.

Юриспруденция
 Доктор права — учёная степень в области права.

Фамилия 
 Доктор, Карл (1885—1949) — австрийский альтист.
 Доктор, Пауль (1919—1989) — австрийский и американский альтист.
 Доктор, Рубен (1882—1940) — американский актёр еврейского театра на идише, поэт, либреттист, автор-исполнитель.

В искусстве 
 Доктор — персонаж-маска итальянской комедии дель арте.
 «Доктор» — картина Люка Филдса (1891).

Кинематограф 
 «Доктор» — кинофильм Рэнды Хейнс (США, 1991).
 Доктор — главный герой телесериала «Доктор Кто» (1963—1989 и с 2005), имеющий несколько воплощений.
 Доктор — персонаж телесериала «Звёздный путь: Вояджер» (1995—2001).

См. также 
 
  (значения)
 Врач (значения)

Примечания